Клара Ахмедьевна Тулемисова (05.08.1937-06.04.2004) — известный учёный-, доктор биологических наук, профессор, педагог, академик Национальной Академии наук РК, академик Российской Академии сельскохозяйственных наук.

Биография 
Родилась 5 августа 1937 г. в г. Макинске Акмолинской области в семье учителей.

В 1954 году поступила на биологический факультет КазГУ имени С.М. Кирова.В 1966 году окончила очную аспирантуру при Институте микробиологии и вирусологии АН КазССР.

В 1966 году защитила кандидатскую диссертацию.В 1989 году в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова защитила докторскую диссертацию на тему «Микробиологические основы создания и использования биопрепаратов для защиты растений».

Скончался 6 апреля 2004 года в Алматы.

Трудовая деятельность 
 1960-1963 - преподаватель, завуч Карагандинского медицинского училища
 1966 1972 - младший,старший научный сотрудник в институте микробиологии и вирусологии АН КазССР
 1972-1993 - заместитель директора по научной работе в институте микробиологии и вирусологии АН КазССР
 1993-2003 - академик-секретарь Отделения научного обеспечения, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Национального Академического Центра аграрных исследований Министерства образования и науки РК
 С 2003 г. и до конца жизни работал старшим научным сотрудником Научно-производственного центра производства и переработки пищевых продуктов.

Научные, литературные труды 
Автор свыше 300 научных работ, в том числе семь монографий, имеет 23 авторских свидетельства и патента. Под ее научным руководством защищены семь докторских и 25 кандидатских диссертаций.

• Термофильные микроорганизмы Южного Казахстана  / К. А. Тулемисова, Л. П. Мамонова, Н. Е. Бекмаханова. - Алма-Ата : Наука, 1984. - 158 с.
• Роль микробных метаболитов в повышении урожайности растений / Клара Ахмедьевна Тулемисова, В.И. Мазунина, М.М. Кулдыбаев, Институт микробиологии и вирусологии АН КазССР . – Алма-Ата : Наука, КазССР, 1981 . – 171 с.

• Патенты
 «Затвор для укупорки банок» Номер патента: 9984
 «Способ получения крахмального сахара» Номер предварительного патента: 9142
 «Способ приготовления хлеба» Номер предварительного патента: 8755
 «Способ приготовления полиштаммовой закваски мезофильных молочнокислых бактерий» Номер пред. патента: 7355
 «Способ приготовления пряников» Номер предварительного патента: 7357
 «Способ получения концентрата органических кислот» Номер предварительного патента: 7408
 «Способ приготовления пива Скифское» Номер предварительного патента: 6856
 «Способ приготовления препарата» Номер предварительного патента: 6341
 «Способ получения майонеза» Номер предварительного патента: 5436
 «Штамм гриба TRICHODERMA LIGNORUM для получения триходермина против корневых гнилей, галловых и стеблевых нематод»Номер патента: 388 и др.

Награды и звания 
 Доктор биологических наук (1989)
 Профессор
 Академик Национальной Академии наук Республики Казахстан (1995)
 Академик Российской Академии сельскохозяйственных наук (1999)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1972)
 «Отличник изобретательства и рационализации» (1990)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 «50 лет Целине» (2004 )

Ссылки 
• https://el.kz/news/archive/content-29542/

• https://rpf.kz/?p=314

• https://kzpatents.com/patents/tulemisova-klara-ahmedievna